Lobzy ist

Lobzy, Ortsteil von Březová, Okres Sokolov, siehe Lobzy (Březová)
Lobzy, Ortsteil von Ošelín, Okres Tachov
 Lobzy, Stadtviertel von Plzeň